Aristipo pode se referir a:

 Aristipo de Cirene (c. 400 a.C.) ou simplesmente Aristipo - filósofo, fundador da escola cirenaica de filosofia
 Aristipo, o Jovem (c. 325 a.C.) - neto de Aristipo, também um filósofo cirenaico
 Aristipo de Argos - houve dois tiranos de Argos com este nome:
 Aristipo de Argos, tirando de Argos e rival de Aristeas; Pirro interveio em Argos a favor de Aristeas  e morreu no sítio da cidade.
 Aristipo de Argos, tirano de Argos, sucessor de Aristômaco I de Argos, morto em batalha contra Arato de Sicião.
 Henrique Aristipo (c. 1150 d.C.) - tradutor, acadêmico e cortesão da Sicília medieval

Desambiguações de história